Scarred for Life – album dei Rose Tattoo del 1982
 Scarred for Life – album degli Ignite del 1994
 Scarred for Life – album degli Harry and the Potters del 2006